Сонепур:

 Сонепур — город в индийском штате Орисса.
 Сонепур — княжество в восточной части Британской Индии, на территории нынешнего индийского штата Орисса.